Djupavan kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Djupavan, Härjedalen, sjö i Bergs kommun,  (9,4 ha)
Djupavan (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn